

Astronomia 
 2404 antartica – asteroide del sistema solare

Cinema 
 Antarctica (Nankyoku Monogatari, t.l. "Storia del Polo Sud") – film giapponese del 1983 diretto da Koreyoshi Kurahara
 Antarctica – film israeliano del 2008 diretto da Yair Hochner

Musica 
 Antarctica – colonna sonora dell'omonimo film del musicista greco Vangelis.
 Antarctica – singolo dei Men Without Hats del 1982
 Antarctica – traccia dell'album Last Days of the Century di Al Stewart del 1988
 Antarctica – album dei Windy & Carl del 1997
 Antarctica – traccia dell'album Sons of Northern Darkness degli Immortal del 2002
 Antarctica – traccia dell'album Sit Down and Listen to Hooverphonic degli Hoverphonic del 2003

Altro 
 Antarctica – marca di birra di InBev
 Antarctica micronazione in Antartide

Pagine correlate
Antartica

Altri progetti